Il singolare del Sony Ericsson Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Serena Williams era la detentrice del titolo e ha vinto in finale 6–1, 5–7, 6–3 contro Jelena Janković.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Justine Henin (quarti)
 Ana Ivanović (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Jelena Janković (final)
 Anna Čakvetadze (terzo turno)
 Venus Williams (quarti)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Serena Williams (campionessa)
 Marion Bartoli (secondo turno)
 Elena Dement'eva (quarti,ritirata)
 Patty Schnyder (terzo turno)
 Nicole Vaidišová (secondo turno)
 Dinara Safina (quarti)
 Nadia Petrova (secondo turno, ritirata)
 Ágnes Szávay (secondo turno)
 Shahar Peer (quarto turno)

 Agnieszka Radwańska (secondo turno)
 Sybille Bammer (terzo turno)
 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Francesca Schiavone (secondo turno)
 Al'ona Bondarenko (secondo turno)
 Katarina Srebotnik (terzo turno)
 Virginie Razzano (secondo turno)
 Amélie Mauresmo (terzo turno)
 Viktoryja Azaranka (terzo turno)
 Marija Kirilenko (secondo turno)
 Flavia Pennetta (terzo turno)
 Anabel Medina Garrigues (secondo turno)
 Sania Mirza (ritirata)
 Michaëlla Krajicek (secondo turno)
 Karin Knapp (secondo turno)
 Lindsay Davenport (quarto turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2008